Телеши — топоним:

Белоруссия 
 Витебская область
 Телеши — бывший хутор в Браславском районе.
 Телеши — деревня в Глубокском районе.
 Телеши — деревня в Докшицком районе.
 Гомельская область
 Телеши — деревня в Гомельском районе.
 Могилёвская область
 Телеши — агрогородок в Славгородском районе.

Россия 
 Телеши (Брянская область) — деревня в Почепском районе
 Телеши (Смоленский район)